Nikos Tsiantakis (Atenas, 20 de Outubro de 1963) é um ex-futebolista profissional grego.

Carreira 
Disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do FC Panionios GSS
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do OFI Crete FC
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994